Kalou est le nom :
D'un ustensile de cuisine très utilisé à La Réunion.

D'un animateur de radio français originaire de Toulon.

 Salomon Kalou(1985-), et son frère Bonaventure Kalou (1978-), joueurs de football ivoiriens.

 Kalou Rinpoché (1905-1989), un grand maître Kagyupa du Bouddhisme tibétain. 

 pâtisserie, pâtisserie d'origine indienne, parfumée à l'eau de rose. similaire au gulab jamun.

Homonymie de patronyme